«Император Николай I» («Ики»)  — эскадренный броненосец Балтийского флота. Участвовал в Цусимском сражении в качестве флагманского корабля 3-й Тихоокеанской эскадры.

Заказан Обществу Франко-Русских Заводов в 1885 году. Представлял собой улучшенный тип корабей «Император Александр II» — с башенной установкой, изменёнными ютом и расположением шлюпок и катеров. Заложен в июне 1886 года. Спущен на воду 20 мая 1889 года. Введён в строй в апреле 1891 года.

Постройка 

Строитель - корабельный инженер П. А. Титов. Наблюдающий за постройкой - старший судостроитель Н. Е. Кутейников. Корабельные инженеры: А. Н. Крылов, Е. А. Введенский, Н. П. Хомяков и П. И. Боков.

По инициативе П. А. Титова броненосец строился без рыбин; вместо них использовались днищевые и палубные стрингеры.

Специально для броненосца «Император Николай I» в 1887 году был разработан проект носовой двухорудийной 305-мм/35 барбетной установки и кормовой одноорудийной 305-мм/35 барбетной установки вместо двух кормовых орудий. Однако в 1888 году Великий Князь Алексей Александрович приказал заменить 305-мм/35 на 305-мм/30 орудия в носовой установке, а от кормовой отказаться вообще. В 1888 году МТК по инициативе наблюдающего Н. Е. Кутейникова решил заменить носовую барбетную установку закрытой башенной, что вызвало перегрузку в 50 тонн.

Строительство броненосца окончилось скандалом. Установленные механизмы не вышли на проектную мощность, а как следствие не была достигнута и проектная скорость.

Служба в российском флоте 

 1893 — Пересёк Атлантику и участвовал в торжествах по случаю 400-летия открытия Америки, проходивших в Нью-Йорке.
 Служба в Средиземном море. Корабль посетил французский флот с русской эскадры в Тулоне в октябре 1893 в рамках франко-русского союза. Командовал Капитан Рихард Романович Диккер (1847—1939).
 1895—1896 — Совершил поход на Дальний Восток под флагом контр-адмирала Макарова .
 1897—1898 — В составе эскадры контр-адмирала П. П. Андреева участвовал в международной миротворческой операции на Крите. Во время обострения Критского кризиса и начавшейся резни христиан на Крите 24—25 января 1897 года участвовал совместно с рядом кораблей других Великих держав в спасении греческого населения с Крита, доставив на своём борту в материковую Грецию около 1 500 мирных жителей (совместно с канонерской лодкой «Запорожец»).
 1898—1900 — Капитальный ремонт, скорость возросла до 16,85 узлов.
 1901 — Служба в Средиземном море.
 1902 — Прибыл на Балтику.
 1902 — Изменён состав малокалиберной артиллерии, боевые марсы опущены ниже, добавлены две прожекторные площадки.
 1904 — Срезан ют, на его месте установили одно 152-мм орудие длиной 45 калибров и шесть 47-мм орудий.
 3 февраля 1905 — Флагманский корабль Отдельного отряда кораблей под командованием контр-адмирала Небогатова. Кораблём командует капитан 1-го ранга В. В. Смирнов.
 14 мая 1905 — Участвовал в Цусимском сражении. Серьёзных повреждений не получил (за исключением оторванного или надтреснутого ствола левого 305-мм башенного орудия), но истратил более 2/3 боезапаса. Потери составили 11 человек убитыми и 16 — ранеными. Нанёс повреждения японским броненосцу «Фудзи» и броненосным крейсерам «Асама» и «Идзумо».
 15 мая 1905 — В 10 часов утра сдался в плен по приказу контр-адмирала Небогатова.
 13 сентября 1905 — Исключён из списков российского флота.

Служба в японском флоте 

23 мая 1905 года включён в состав флота. После быстрого ремонта и покраски броненосец, вместе с «Мисима» и «Окиносима», поддерживал свои войска у о. Сахалин, а после войны выполнял задачи учебного артиллерийского корабля.

В 1910 году прошёл модернизацию и переклассифицирован в броненосец береговой обороны. По некоторым данным, тогда же его старые орудия ГК заменили 305-мм японскими с длиной ствола 40 калибров. Сохранив за собой ранг броненосца береговой обороны, он использовался как учебный корабль школы юнг и был приписан к базе в Йокосуке. Экипаж броненосца в тот период составлял 611 человек. Активного участия в первой мировой войне броненосец не принимал, но привлекался для несения дозорной службы у своих берегов.

В октябре 1915 года потоплен как мишень линейными крейсерами «Конго» и «Хиэй».

Оценка проекта 

На рубеже веков корабль уже сильно устарел и стал фактически хорошо вооружённой правительственной яхтой. Особенно устарела артиллерия (старые короткоствольные орудия с дымным порохом были неудобны, крайне недальнобойные и медленно перезаряжаемые) и схема бронирования (площадь бронирования была мала, а как следствие, корабль был очень плохо защищён от осколков фугасных и полубронебойных снарядов).

Было несколько проектов его перевооружения. Однако во время ремонта и модернизации особое внимание было уделено механизмам. «Император Николай I» стал едва ли единственным кораблём российского флота, чьи ходовые характеристики были лучше изначальных.

Что касательно артиллерии, то реализовано было лишь одно: установка ничего не дающего современного 6" орудия с длиной ствола 45 калибров над адмиральской каютой, а также нескольких орудий малого калибра. В результате боевое значение его в русско-японскую войну было весьма минимально, что во многом способствовало цусимской трагедии.

Повреждения, нанесённые броненосцем японским крейсерам — не столько заслуга его комендоров, сколько неопытности и тактической безграмотности японских командиров, которые в погоне за зоной обстрела флагмана русской эскадры сблизились с устаревшими кораблями эскадры Небогатова.

Многие называют «Император Николай I» самым противоречивым кораблём в истории российского флота. Начиная от проекта, кончая службой он олицетворял гениальные решения с непростительными недоработками, героические походы с беспрецедентным позором сдачи целой эскадры, его самая устаревшая в русской эскадре артиллерия нанесла самые серьёзные повреждения японцам (пробитие брони башни 12" орудий на эскадренном броненосце «Фудзи», а также пробитие брони и повреждение рулевого управления на броненосном крейсере «Асама») в Цусимском сражении.

Командиры 
 01.10.1888—??.??.1892 капитан 1-го ранга Я. А. Гильтебрандт
 ??.??.1892—??.??.???? капитан 1-го ранга Р. Р. Дикер
 01.01.1895—??.??.1899 капитан 1-го ранга Д. Г. фон Фелькерзам
 29.01.1901—06.12.1903 капитан 1-го ранга М. Г. Невинский
 13.12.1904—15.05.1905 капитан 1-го ранга В. В. Смирнов

Список офицеров в 1905 году

Штаб 3-го броненосного отряда 2-й эскадры флота Тихого океана 
 Командующий — контр-адмирал Н. И. Небогатов
 Начальник штаба — капитан 1-го ранга В. А. Кросс
 Старший флаг-офицер — лейтенант И. М. Сергеев 5-й
 Младший флаг-офицер — лейтенант Н. Н. Глазов
 Младший флаг-офицер — лейтенант Ф. В. Северин
 Флагманский артиллерист — капитан 2-го ранга Н. П. Курош
 Флагманский минер — лейтенант И. И. Степанов
 Флагманский штурман — подполковник КФШ Д. Н. Федотьев
 Флагманский механик — подполковник КИМ Н. А. Орехов
 Обер-аудитор — подполковник В. А. Маевский

Офицеры броненосца 
 Командир — Капитан 1 ранга В. В. Смирнов
 Старший офицер — Капитан 2 ранга П. П. Ведерников
 Ревизор — Мичман Б. М. Четверухин, и. д., в бою командовал носовым плутонгом 75-мм орудий.
 Минный офицер — Лейтенант В. М. Хоментовский
 Старший артиллерийский офицер — Лейтенант А. А. Пеликан
 Младший артиллерийский офицер — Лейтенант П. И. Белавенец
 Младший артиллерийский офицер — Лейтенант М. Д. Жаринцов
 Младший артиллерийский офицер — Лейтенант барон Фон К. Р. Мирбах
 Старший штурманский офицер — Лейтенант Н. Н. Макаров
 Младший штурманский офицер — Мичман В. В. Дыбовский
 Вахтенный начальник — Лейтенант И. Г. Тиме
 Вахтенный начальник — Мичман барон Г. К. Унгерн-Штернберг
 Вахтенный начальник — Мичман барон П. Л. Унгерн-Штернберг
 Вахтенный начальник — Мичман М. И. Щербицкий
 Вахтенный офицер — Мичман Ю. Ф. Волковицкий
 Вахтенный офицер — Мичман В. П. Суйковский
 Вахтенный офицер — Прапорщик по морской части А. А. Шамие
 Вахтенный офицер — Прапорщик по морской части Н. И. Балакшин
 Старший судовой механик — Капитан К.И.М. М. И. Хватов
 Помощник старшего судового механика — Штабс-капитан К.И.М. Г. Э. Бекман
 Трюмный механик — Штабс-капитан К.И.М. Дмитраш, Фёдор Григорьевич
 Младший судовой механик — Поручик К.И.М. И. А. Гаршинский
 Младший судовой механик — Поручик К.И.М. Г. Г. Константинов
 Младший судовой механик — Прапорщик по механической части И. А. Адамцевич
 Младший судовой механик — Прапорщик по механической части А. И. Скрыжаков
 Старший судовой врач — Надворный советник фон С. К. Виттернбург
 Младший судовой врач — Лекарь Л. А. Юшкевич
 Судовой священник — Иеромонах отец Антоний

Изображения

Примечания

Литература 
 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота 1861—1917 г. М.: Воениздат, 1948
 Чертеж ЭБР «Император Николай I». Тверь: «Ретро-Флот», 1993.
 Вторая тихоокеанская эскадра. «Наваль», вып. 1, с. 24-29. М., 1991.
 А. А. Белов «Броненосцы Японии». Серия «Боевые корабли мира»

Ссылки 
 Эскадренные броненосцы. Слава и Позор. "Император Николай I"
 Броненосец «Император Николай I»
 Энциклопедия кораблей
 Эскадренные броненосцы
  305мм/30 орудие обр. 1877 г.
 Внешний вид
 Фото
 Фото

Броненосцы типа «Император Александр II»
Военные корабли Балтийского флота
Корабли Второй Тихоокеанской эскадры
Захваченные корабли и суда Японией во время русско-японской войны